Соревнования по теннису в одиночном разряде среди юношей на I летних юношеских Олимпийских играх прошли с 14 по 21 августа в Kallang Tennis Centre.

Общая информация 
Победителем турнира стал 14-я ракетка юниорского рейтинга Хуан Себастьян Гомес из Колумбии. По пути к титулу он обыграла двух сеянных теннисистов — шестую ракетку мира Иржи Веселого и экс-1-ю ракетку мира Юки Бхамбри.

Получивший таким образом серебряную медаль Юки Бхамбри из Индии провёл за весь турнир лишь один матч против сеянного теннисиста — в полуфинале его соперником был Дамир Джумхур.

И именно босниец завоевал в итоге бронзовую медаль. Третья ракетка мира переиграл в матче за третье место Виктора Балуду из России. Также стоит отметить, что и второй россиянин участвовавший в турнире — Михаил Бирюков — закончил свой турнирный путь именно после матча с Дамиром.

Призёры

Посев 

  Мартон Фучович (HUN) (Первый раунд)
  Дамир Джумхур (BIH) (Бронзовая медаль)
  Тьягу Фернандис (BRA) (Четвертьфинал)
  Дуильо Беретта (PER) ''(Второй раунд)

<li> Иржи Веселый (CZE) (Второй раунд)
<li> Юки Бхамбри (IND) (Серебряная медаль)
<li> Мате Жига (HUN) (Четвертьфинал)
<li> Ренсо Оливо (ARG) ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финал четырёх

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Сингапур